

Astronomia 
 Atacama Large Millimeter Array – rete di radio-telescopi in Cile

Geografia 
 Canada
 Alma – villaggio della Contea di Albert, Nuovo Brunswick
 Alma – città del Québec
 Italia
 Alma – fiume della Toscana
 Alma – frazione del comune di Frabosa Sottana
 Libano
 Alma – città nel Distretto di Zgharta
 Romania
 Alma – comune del distretto di Sibiu
 Stati Uniti d'America
 Alma – comunità non incorporata della contea di Clarke, Alabama
 Alma – città della contea di Crawford, Arkansas
 Alma – città della contea di Park, Colorado
 Alma – capoluogo della contea di Bacon, Georgia
 Alma – villaggio della contea di Marion, Illinois
 Alma – capoluogo della contea di Wabaunsee, Kansas
 Alma – città della contea di Gratiot, Michigan
 Alma – città della contea di Lafayette, Missouri
 Alma – capoluogo della contea di Harlan, Nebraska
 Alma – città della contea di Allegany, New York
 Alma – città della contea di Ellis, Texas
 Alma – comunità non incorporata della contea di Catron, Nuovo Messico
 Alma – città della contea di Buffalo, Wisconsin
 Alma – città della contea di Jackson, Wisconsin 
 Russia
 Alma – fiume della Crimea dove si svolse una celebre battaglia, ricordata da un ponte di Parigi

Persone 
 Alma (1988) – cantante francese
 Alma (1996) – cantante finlandese
 Peter Alma – pittore olandese
 Ibrahim Alma – calciatore siriano

Musica 
 Alma – album di Enrico Ruggeri del 2019
 Alma – album di Gaia del 2021

Altro 
 390 Alma – asteroide
 Alma – antroponimo femminile
 Alma – azienda costruttrice di auto
 Alma – creatura leggendaria della Mongolia
 Alma – film italiano del 2009 del regista Massimo Volponi
 Alma – film del 2015 del regista Diego Rougier
 Alma – gioco da tavolo
 ALMA – scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi
 Alma – sinonimo aulico per anima
 Alma mater – espressione usata nel mondo anglosassone per indicare l'università dove si è studiato
 Alma mater studiorum – motto dell'università di Bologna
 Alma Redemptoris Mater – antifona mariana
 Alma Juventus Fano 1906 – squadra di calcio di Fano (PU)
 Alma Trieste – squadra di pallacanestro di Trieste

Altri progetti